"Magas" pode significar:

 Magas, capital da República da Inguchétia
 Magaš, vila na Sérvia
 Magas (filho de Ptolemeu III Evérgeta), membro da família da dinastia ptolemaica
 Magas de Cirene, membro da família da dinastia ptolemaica

Desambiguações de topônimos